Zapper – videogioco del 2002
Zapper – periferica del Nintendo Entertainment System
Zapper – periferica della Wii